Кинематограф Китайской Республики (1911—1949) — раздел о кинематографе Китайской Республики с момента её провозглашения до момента поражения в Гражданской войне и бегства на Тайвань.
 Кинематограф Тайваня — статья о кинематографе Китайской Республики после бегства на Тайвань.